Le  championnat d'Afrique des clubs champions féminin de volley-ball s'est déroulé du 19 au  à Carthage en Tunisie.

Compétition

Club en compétition

Premier tour

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 4 à 8

Places 1 à 4

Classement final 

Le vainqueur est qualifié pour le championnat du monde des clubs 2014.

Récompenses 
 MVP :  Fatima Zahra Oukazi
 Meilleure marqueuse :  Fatma Agrebi
 Meilleure contreuse :  Maïssa Lengliz
 Meilleure serveuse :  Jihen Mohamed
 Meilleure passeuse :  Janet Wanja
 Meilleure libero :  Nihel Ahmad
 Meilleure réceptionneuse :  Safia Boukhima

Notes et références

Liens externes 
 .

2014
Compétition de volley-ball en Tunisie
Afrique féminin
Carthage
Sport en avril 2014